Tesfay ist der Familienname folgender Personen:

 Eskindir Tesfay (* 1976), deutscher Schauspieler, Kampfkünstler und Produzent
 Fotyen Tesfay (* 1998), äthiopische Langstreckenläuferin
 Simon Tesfay (* 1985), eritreischer Langstreckenläufer